Вир-Норманди () (до 24 февраля 2021 года назывался Вир, ) — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Вир.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Кулонс, Мезонсель-ла-Журдан, Руллур, Сен-Жермен-де-Тальванд-ла-Ланд-Вомон, Трютме-ле-Гран, Трютме-ле-Пети, Водри, Вир.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него был полностью включены упраздненный кантон Сен-Севе-Кальвадос.

С 1 января 2016 года состав кантона существенно изменился в связи с образованием т.н. «новых» коммун: восемь коммун, составлявших кантон Вир до 2015 года, объединились в новую коммуну Вир-Норманди, ставшую центром округа и кантона.

С 1 января 2017 года состав кантона снова изменился: коммуны Курсон, Ле-Гаст, Ле-Мениль-Бенуа, Ле-Мениль-Коссуа, Мениль-Кленшан, Сен-Манвьё-Бокаж, Сен-Севе-Кальвадос, Сет-Фрер, Фонтенермон и Шан-дю-Буль объединились в новую коммуну Ну-де-Сен.

1 января 2018 года коммуна Пон-Фарси вошла в состав коммуны Тесси-Бокаж департамента Манш.

24 февраля 2021 года указом № 2021-213 кантон переименован в Вир-Норманди. .

Состав кантона с 1 января 2018 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бомениль (201 чел.)
 Вир-Норманди (16 885 чел.)
 Кампаньоль (542 чел.)
 Ландель-э-Купиньи (846 чел.)
 Ле-Мениль-Робер (192 чел.)
 Ну-де-Сьен (4 388 чел.)
 Пон-Белланже (67 чел.)
 Сент-Мари-Утр-л’О (123 чел.)
 Сент-Обен-де-Буа (232 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 33,7 % голосов против 26,6 % у Марин Ле Пен и 14,8 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 57,5 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 23,9 %, Франсуа Фийон – 22,9 %, Марин Ле Пен – 20,6 %, Жан-Люк Меланшон – 16,5 %; 2 тур: Макрон – 65,9 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,0 %, Франсуа Олланд — 28,7 %, Марин Ле Пен — 15,6 %; 2 тур: Олланд — 52,1 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют вице-мэр коммуны Ну-де-Сьен Коралин Бризон-Валонь (Coraline Brison-Valognes) (Разные центристы) и мэр коммуны Вир-Норманди Марк Андрё Сабатер (Marc Andreu Sabater) (Вперёд, Республика!).

Ссылки 

Кантоны департамента Кальвадос